Siedmiu wspaniałych (ujednoznacznienie)
 The Magnificent Seven – singel grupy The Clash
 The Magnificent 7 – wspólny album The Supremes i The Four Tops
 "The Magnificent Seven: The Authorized Story of American Gold" – zbiór wywiadów Nancy Horowitz Kleinbaum
 The Magnificent Seven (Minus 4) Caballeros – komiks Dona Rosy